|-
|(57001)||2000 SO327|| align=right|13,9|| align=right|2,732|| align=right|0,179|| align=right|12,57|| align=right|4,515||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57002)||2000 ST343|| align=right|15,1|| align=right|3,223|| align=right|0,054|| align=right|5,19|| align=right|5,786||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57003)||2000 SL349|| align=right|13,9|| align=right|3,100|| align=right|0,098|| align=right|12,38|| align=right|5,458||MBA||30. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57004)||2000 SP349|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,317|| align=right|7,78|| align=right|3,698||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57005)||2000 ST349|| align=right|14,1|| align=right|3,004|| align=right|0,052|| align=right|11,15|| align=right|5,206||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57006)||2000 SU354|| align=right|13,6|| align=right|3,123|| align=right|0,100|| align=right|11,64|| align=right|5,518||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57007)||2000 SH356|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,081|| align=right|16,94|| align=right|5,603||MBA||29. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57008)||2000 SV356|| align=right|14,3|| align=right|2,683|| align=right|0,189|| align=right|13,09|| align=right|4,394||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57009)||2000 SK357|| align=right|14,4|| align=right|2,840|| align=right|0,279|| align=right|16,31|| align=right|4,785||MBA||28. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57010)||2000 TP1|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,179|| align=right|11,24|| align=right|4,652||MBA||3. oktober 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(57011)||2000 TO18|| align=right|13,8|| align=right|3,134|| align=right|0,124|| align=right|14,53|| align=right|5,547||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57012)||2000 TA21|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,064|| align=right|10,30|| align=right|5,640||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57013)||2000 TD39|| align=right|11,5|| align=right|5,295|| align=right|0,055|| align=right|17,56|| align=right|12,19||JUT||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57014)||2000 TM39|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,085|| align=right|7,19|| align=right|5,735||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57015)||2000 TH40|| align=right|14,2|| align=right|2,700|| align=right|0,120|| align=right|13,24|| align=right|4,436||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57016)||2000 TY41|| align=right|14,8|| align=right|2,932|| align=right|0,203|| align=right|13,64|| align=right|5,019||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57017)||2000 TC42|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,101|| align=right|11,08|| align=right|5,368||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57018)||2000 TA46|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,105|| align=right|2,96|| align=right|5,427||MBA||1. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57019)||2000 TQ57|| align=right|14,2|| align=right|2,603|| align=right|0,113|| align=right|13,87|| align=right|4,199||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57020)||2000 TX58|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,131|| align=right|13,24|| align=right|4,312||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57021)||2000 TG59|| align=right|13,2|| align=right|3,220|| align=right|0,129|| align=right|16,18|| align=right|5,778||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57022)||2000 TK64|| align=right|13,3|| align=right|3,225|| align=right|0,208|| align=right|19,96|| align=right|5,792||MBA||5. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57023)||2000 UH10|| align=right|12,9|| align=right|2,964|| align=right|0,189|| align=right|7,64|| align=right|5,102||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57024)||2000 UD23|| align=right|14,0|| align=right|3,218|| align=right|0,099|| align=right|15,37|| align=right|5,771||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57025)||2000 UO24|| align=right|13,4|| align=right|3,230|| align=right|0,188|| align=right|16,66|| align=right|5,805||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57026)||2000 UD55|| align=right|14,3|| align=right|3,184|| align=right|0,232|| align=right|17,97|| align=right|5,681||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57027)||2000 UB59|| align=right|13,6|| align=right|3,946|| align=right|0,135|| align=right|3,36|| align=right|7,838||HLD||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57028)||2000 UJ60|| align=right|14,9|| align=right|3,208|| align=right|0,131|| align=right|4,60|| align=right|5,744||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57029)||2000 UY65|| align=right|14,6|| align=right|3,110|| align=right|0,135|| align=right|4,84|| align=right|5,483||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57030)||2000 UW102|| align=right|13,5|| align=right|3,043|| align=right|0,160|| align=right|11,83|| align=right|5,308||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57031)||2000 VA|| align=right|14,3|| align=right|2,298|| align=right|0,103|| align=right|4,86|| align=right|3,483||MBA||1. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(57032)||2000 VU8|| align=right|14,1|| align=right|3,220|| align=right|0,136|| align=right|2,04|| align=right|5,776||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57033)||2000 VR15|| align=right|13,7|| align=right|3,194|| align=right|0,183|| align=right|17,58|| align=right|5,707||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57034)||2000 VZ56|| align=right|13,3|| align=right|3,179|| align=right|0,055|| align=right|17,62|| align=right|5,668||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57035)||2000 WG54|| align=right|14,9|| align=right|2,518|| align=right|0,099|| align=right|2,25|| align=right|3,994||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57036)||2000 WV182|| align=right|13,8|| align=right|2,337|| align=right|0,231|| align=right|23,78|| align=right|3,573||MBA||18. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57037)||2000 YC105|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,282|| align=right|10,16|| align=right|3,698||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57038)||2001 AX39|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,260|| align=right|4,09|| align=right|3,526||MBA||3. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57039)||2001 DF61|| align=right|15,0|| align=right|3,158|| align=right|0,082|| align=right|9,97|| align=right|5,612||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57040)||2001 DH106|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,150|| align=right|7,19|| align=right|3,440||MBA||22. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57041)||2001 EN12|| align=right|11,8|| align=right|5,304|| align=right|0,074|| align=right|9,17|| align=right|12,22||JUT||4. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57042)||2001 EK20|| align=right|17,1|| align=right|2,192|| align=right|0,072|| align=right|7,25|| align=right|3,245||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57043)||2001 FS13|| align=right|15,8|| align=right|2,437|| align=right|0,191|| align=right|1,98|| align=right|3,803||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57044)||2001 HH42|| align=right|14,9|| align=right|2,997|| align=right|0,084|| align=right|0,63|| align=right|5,187||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57045)||2001 KY33|| align=right|15,8|| align=right|2,751|| align=right|0,146|| align=right|3,99|| align=right|4,562||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57046)||2001 KW55|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,232|| align=right|9,06|| align=right|4,685||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57047)||2001 LG1|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,321|| align=right|8,87|| align=right|3,518||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57048)||2001 LU6|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,245|| align=right|5,38|| align=right|3,607||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57049)||2001 LJ7|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,287|| align=right|10,10|| align=right|4,358||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57050)||2001 LF11|| align=right|13,9|| align=right|2,769|| align=right|0,370|| align=right|31,71|| align=right|4,608||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57051)||2001 LK13|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,209|| align=right|13,17|| align=right|3,568||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57052)||2001 MS6|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,323|| align=right|5,71|| align=right|4,173||MBA||22. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57053)||2001 MA13|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,161|| align=right|11,04|| align=right|4,072||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57054)||2001 MB13|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,178|| align=right|13,25|| align=right|4,150||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57055)||2001 MN18|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,166|| align=right|4,04|| align=right|3,387||MBA||26. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57056)||2001 MW19|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,196|| align=right|5,50|| align=right|4,158||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57057)||2001 MO20|| align=right|15,0|| align=right|2,462|| align=right|0,198|| align=right|3,59|| align=right|3,863||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57058)||2001 MX20|| align=right|16,1|| align=right|2,312|| align=right|0,219|| align=right|10,34|| align=right|3,515||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57059)||2001 MA24|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,148|| align=right|5,62|| align=right|3,529||MBA||27. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57060)||2001 MO25|| align=right|15,7|| align=right|2,266|| align=right|0,183|| align=right|4,00|| align=right|3,410||MBA||17. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57061)||2001 MZ26|| align=right|13,9|| align=right|2,803|| align=right|0,171|| align=right|16,21|| align=right|4,691||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57062)||2001 NC1|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,200|| align=right|5,14|| align=right|3,710||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57063)||2001 NE3|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,239|| align=right|3,21|| align=right|4,175||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57064)||2001 NW6|| align=right|17,1|| align=right|2,139|| align=right|0,156|| align=right|2,39|| align=right|3,129||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57065)||2001 NZ6|| align=right|15,4|| align=right|2,386|| align=right|0,240|| align=right|5,22|| align=right|3,686||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57066)||2001 NS8|| align=right|16,6|| align=right|2,230|| align=right|0,166|| align=right|5,17|| align=right|3,330||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57067)||2001 NB21|| align=right|16,5|| align=right|2,275|| align=right|0,186|| align=right|7,15|| align=right|3,430||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57068)||2001 OC1|| align=right|16,7|| align=right|2,362|| align=right|0,183|| align=right|2,36|| align=right|3,630||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57069)||2001 OA3|| align=right|15,9|| align=right|2,539|| align=right|0,135|| align=right|13,25|| align=right|4,045||MBA||19. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(57070)||2001 OB6|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,092|| align=right|9,04|| align=right|5,390||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57071)||2001 OA7|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,174|| align=right|3,38|| align=right|3,542||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57072)||2001 OZ10|| align=right|15,1|| align=right|2,727|| align=right|0,063|| align=right|6,97|| align=right|4,504||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57073)||2001 OB13|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,247|| align=right|9,30|| align=right|3,566||MBA||21. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(57074)||2001 OO13|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,269|| align=right|5,40|| align=right|4,063||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57075)||2001 OU13|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,208|| align=right|5,12|| align=right|3,559||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57076)||2001 OY16|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,207|| align=right|8,22|| align=right|4,532||MBA||22. julij 2001||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(57077)||2001 OB19|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,145|| align=right|4,14|| align=right|4,371||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57078)||2001 OJ19|| align=right|14,9|| align=right|2,455|| align=right|0,173|| align=right|9,54|| align=right|3,845||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57079)||2001 OY20|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,132|| align=right|12,79|| align=right|4,233||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57080)||2001 OE21|| align=right|15,2|| align=right|2,444|| align=right|0,153|| align=right|6,72|| align=right|3,821||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57081)||2001 OH21|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,081|| align=right|5,90|| align=right|3,571||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57082)||2001 OX21|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,225|| align=right|2,94|| align=right|4,495||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57083)||2001 OM31|| align=right|13,5|| align=right|2,350|| align=right|0,241|| align=right|23,34|| align=right|3,601||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57084)||2001 OH35|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,247|| align=right|23,58|| align=right|3,446||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57085)||2001 OY37|| align=right|14,8|| align=right|1,936|| align=right|0,077|| align=right|19,02|| align=right|2,693||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57086)||2001 OJ39|| align=right|13,9|| align=right|2,583|| align=right|0,172|| align=right|8,56|| align=right|4,150||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57087)||2001 OB41|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,206|| align=right|7,53|| align=right|3,624||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57088)||2001 OT41|| align=right|14,8|| align=right|2,327|| align=right|0,171|| align=right|6,83|| align=right|3,548||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57089)||2001 OF42|| align=right|13,0|| align=right|3,041|| align=right|0,092|| align=right|10,38|| align=right|5,302||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57090)||2001 OF44|| align=right|13,5|| align=right|3,128|| align=right|0,155|| align=right|13,53|| align=right|5,531||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57091)||2001 OL44|| align=right|15,2|| align=right|2,630|| align=right|0,080|| align=right|13,46|| align=right|4,265||MBA||23. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57092)||2001 OG45|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,227|| align=right|12,45|| align=right|4,181||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57093)||2001 OM46|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,191|| align=right|4,71|| align=right|3,428||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57094)||2001 OA48|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,168|| align=right|6,48|| align=right|3,778||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57095)||2001 OX48|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,211|| align=right|3,07|| align=right|4,058||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57096)||2001 OQ56|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,173|| align=right|12,88|| align=right|4,262||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57097)||2001 OP58|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,189|| align=right|2,47|| align=right|3,705||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57098)||2001 OB66|| align=right|13,6|| align=right|2,805|| align=right|0,111|| align=right|9,12|| align=right|4,697||MBA||22. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57099)||2001 OL69|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,171|| align=right|6,67|| align=right|3,336||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57100)||2001 OM69|| align=right|14,2|| align=right|2,709|| align=right|0,180|| align=right|30,91|| align=right|4,457||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57101)||2001 OC70|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,313|| align=right|4,23|| align=right|4,191||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57102)||2001 OJ71|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,146|| align=right|6,86|| align=right|3,710||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57103)||2001 OF72|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,215|| align=right|1,21|| align=right|3,673||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57104)||2001 OH72|| align=right|13,8|| align=right|2,294|| align=right|0,074|| align=right|7,07|| align=right|3,474||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57105)||2001 OJ72|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,202|| align=right|1,43|| align=right|3,460||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57106)||2001 OQ73|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,199|| align=right|4,00|| align=right|3,617||MBA||21. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57107)||2001 OF74|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,184|| align=right|7,12|| align=right|3,536||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57108)||2001 OS74|| align=right|12,8|| align=right|2,911|| align=right|0,160|| align=right|12,54|| align=right|4,967||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57109)||2001 OW74|| align=right|16,3|| align=right|1,929|| align=right|0,017|| align=right|24,93|| align=right|2,679||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57110)||2001 OV79|| align=right|14,3|| align=right|2,585|| align=right|0,326|| align=right|24,07|| align=right|4,155||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57111)||2001 OQ80|| align=right|13,3|| align=right|2,705|| align=right|0,192|| align=right|12,70|| align=right|4,449||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57112)||2001 OC81|| align=right|13,2|| align=right|2,779|| align=right|0,176|| align=right|7,75|| align=right|4,632||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57113)||2001 OY83|| align=right|15,8|| align=right|2,253|| align=right|0,152|| align=right|7,67|| align=right|3,380||MBA||30. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57114)||2001 OY85|| align=right|15,6|| align=right|2,586|| align=right|0,228|| align=right|3,04|| align=right|4,159||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57115)||2001 OS87|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,151|| align=right|22,55|| align=right|5,365||MBA||30. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57116)||2001 OW92|| align=right|16,8|| align=right|1,928|| align=right|0,123|| align=right|13,63|| align=right|2,676||MBA||22. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57117)||2001 OU93|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,110|| align=right|4,66|| align=right|3,334||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57118)||2001 OF95|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,233|| align=right|14,43|| align=right|3,726||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57119)||2001 OJ97|| align=right|16,0|| align=right|2,308|| align=right|0,156|| align=right|7,46|| align=right|3,505||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57120)||2001 OX97|| align=right|13,4|| align=right|2,963|| align=right|0,116|| align=right|14,66|| align=right|5,099||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57121)||2001 OK98|| align=right|15,1|| align=right|2,587|| align=right|0,227|| align=right|4,24|| align=right|4,161||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57122)||2001 OS99|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,211|| align=right|1,68|| align=right|3,720||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57123)||2001 OV100|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,153|| align=right|6,62|| align=right|3,591||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57124)||2001 OJ101|| align=right|13,5|| align=right|3,172|| align=right|0,129|| align=right|1,11|| align=right|5,648||MBA||27. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57125)||2001 OA103|| align=right|12,8|| align=right|2,938|| align=right|0,027|| align=right|12,25|| align=right|5,034||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57126)||2001 OM106|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,213|| align=right|6,56|| align=right|3,399||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57127)||2001 OV106|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,107|| align=right|7,12|| align=right|3,346||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57128)||2001 PG|| align=right|13,8|| align=right|2,583|| align=right|0,140|| align=right|11,05|| align=right|4,150||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57129)||2001 PO|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,070|| align=right|21,18|| align=right|4,163||MBA||5. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57130)||2001 PE5|| align=right|13,4|| align=right|3,011|| align=right|0,087|| align=right|12,28|| align=right|5,224||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57131)||2001 PF6|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,174|| align=right|3,85|| align=right|3,702||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57132)||2001 PO6|| align=right|14,2|| align=right|3,040|| align=right|0,109|| align=right|9,05|| align=right|5,300||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57133)||2001 PV6|| align=right|14,3|| align=right|2,789|| align=right|0,107|| align=right|3,31|| align=right|4,657||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57134)||2001 PX6|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,085|| align=right|8,09|| align=right|4,263||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57135)||2001 PB7|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,148|| align=right|5,23|| align=right|3,499||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57136)||2001 PE23|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,226|| align=right|5,04|| align=right|3,668||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57137)||2001 PH23|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,152|| align=right|7,48|| align=right|3,554||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57138)||2001 PU25|| align=right|15,4|| align=right|2,465|| align=right|0,124|| align=right|6,32|| align=right|3,869||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57139)||2001 PU26|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,050|| align=right|5,87|| align=right|4,443||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57140)||2001 PG29|| align=right|15,7|| align=right|2,430|| align=right|0,186|| align=right|2,99|| align=right|3,787||MBA||15. avgust 2001||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(57141)||2001 PG32|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,163|| align=right|9,38|| align=right|3,739||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57142)||2001 PO35|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,107|| align=right|11,42|| align=right|3,517||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57143)||2001 PC37|| align=right|14,3|| align=right|2,670|| align=right|0,228|| align=right|8,93|| align=right|4,361||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57144)||2001 PJ43|| align=right|15,7|| align=right|2,363|| align=right|0,092|| align=right|6,45|| align=right|3,632||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57145)||2001 PV43|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,122|| align=right|6,76|| align=right|3,293||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57146)||2001 PC46|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,080|| align=right|14,98|| align=right|4,361||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57147)||2001 PB49|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,168|| align=right|8,16|| align=right|3,426||MBA||14. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57148)||2001 PX57|| align=right|15,8|| align=right|2,337|| align=right|0,167|| align=right|4,81|| align=right|3,572||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57149)||2001 PF59|| align=right|13,4|| align=right|3,093|| align=right|0,222|| align=right|24,21|| align=right|5,439||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57150)||2001 QA1|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,143|| align=right|6,80|| align=right|3,694||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57151)||2001 QY1|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,192|| align=right|3,28|| align=right|4,171||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57152)||2001 QL2|| align=right|13,7|| align=right|3,149|| align=right|0,088|| align=right|19,25|| align=right|5,588||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(57153)||2001 QB4|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,203|| align=right|5,26|| align=right|3,621||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57154)||2001 QL7|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,254|| align=right|3,06|| align=right|3,480||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57155)||2001 QM8|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,125|| align=right|4,96|| align=right|3,661||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57156)||2001 QM10|| align=right|15,9|| align=right|2,465|| align=right|0,202|| align=right|1,83|| align=right|3,869||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57157)||2001 QW11|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,176|| align=right|5,05|| align=right|3,533||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57158)||2001 QF14|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,159|| align=right|4,49|| align=right|3,497||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57159)||2001 QM15|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,146|| align=right|5,68|| align=right|3,528||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57160)||2001 QW15|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,189|| align=right|3,75|| align=right|4,155||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57161)||2001 QX15|| align=right|14,5|| align=right|2,752|| align=right|0,225|| align=right|7,89|| align=right|4,566||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57162)||2001 QM16|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,190|| align=right|5,75|| align=right|4,041||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57163)||2001 QL17|| align=right|15,1|| align=right|2,359|| align=right|0,157|| align=right|4,13|| align=right|3,622||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57164)||2001 QO17|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,177|| align=right|8,54|| align=right|4,128||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57165)||2001 QK18|| align=right|16,6|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|3,65|| align=right|4,073||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57166)||2001 QN18|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,097|| align=right|10,24|| align=right|3,711||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57167)||2001 QV18|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,158|| align=right|6,02|| align=right|3,695||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57168)||2001 QE19|| align=right|16,4|| align=right|2,282|| align=right|0,060|| align=right|2,29|| align=right|3,447||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57169)||2001 QN19|| align=right|14,5|| align=right|2,613|| align=right|0,080|| align=right|5,15|| align=right|4,223||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57170)||2001 QB20|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,148|| align=right|1,93|| align=right|4,135||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57171)||2001 QT20|| align=right|15,2|| align=right|2,297|| align=right|0,220|| align=right|5,13|| align=right|3,481||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57172)||2001 QY20|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,111|| align=right|15,26|| align=right|4,108||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57173)||2001 QE22|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,170|| align=right|12,66|| align=right|4,313||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57174)||2001 QZ22|| align=right|15,6|| align=right|2,685|| align=right|0,253|| align=right|4,33|| align=right|4,398||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57175)||2001 QD24|| align=right|15,5|| align=right|2,438|| align=right|0,210|| align=right|3,10|| align=right|3,805||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57176)||2001 QP24|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,100|| align=right|11,76|| align=right|3,588||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57177)||2001 QV24|| align=right|15,7|| align=right|2,189|| align=right|0,191|| align=right|4,75|| align=right|3,239||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57178)||2001 QC25|| align=right|15,2|| align=right|2,657|| align=right|0,229|| align=right|4,87|| align=right|4,330||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57179)||2001 QW25|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,230|| align=right|7,93|| align=right|3,779||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57180)||2001 QK27|| align=right|14,3|| align=right|2,535|| align=right|0,099|| align=right|13,87|| align=right|4,036||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57181)||2001 QU28|| align=right|15,0|| align=right|2,720|| align=right|0,186|| align=right|2,26|| align=right|4,486||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57182)||2001 QA29|| align=right|14,4|| align=right|2,766|| align=right|0,069|| align=right|2,80|| align=right|4,600||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57183)||2001 QG29|| align=right|13,9|| align=right|3,070|| align=right|0,300|| align=right|8,69|| align=right|5,378||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57184)||2001 QP29|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,169|| align=right|11,75|| align=right|4,231||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57185)||2001 QB30|| align=right|14,4|| align=right|2,769|| align=right|0,218|| align=right|7,50|| align=right|4,608||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57186)||2001 QK30|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,130|| align=right|6,97|| align=right|3,747||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57187)||2001 QP30|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,095|| align=right|2,95|| align=right|4,509||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57188)||2001 QW30|| align=right|14,5|| align=right|2,448|| align=right|0,137|| align=right|7,02|| align=right|3,829||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57189)||2001 QX30|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,164|| align=right|5,72|| align=right|4,600||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57190)||2001 QM31|| align=right|14,3|| align=right|2,613|| align=right|0,228|| align=right|3,96|| align=right|4,223||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57191)||2001 QY31|| align=right|13,9|| align=right|3,021|| align=right|0,230|| align=right|11,68|| align=right|5,251||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57192)||2001 QO33|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,263|| align=right|9,76|| align=right|3,655||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57193)||2001 QF34|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,227|| align=right|0,31|| align=right|3,724||MBA||19. avgust 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(57194)||2001 QP34|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,230|| align=right|1,46|| align=right|3,574||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57195)||2001 QV40|| align=right|15,0|| align=right|2,556|| align=right|0,274|| align=right|5,26|| align=right|4,085||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57196)||2001 QS42|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,202|| align=right|4,97|| align=right|4,045||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57197)||2001 QL44|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,219|| align=right|3,09|| align=right|4,479||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57198)||2001 QO46|| align=right|14,6|| align=right|3,055|| align=right|0,239|| align=right|1,21|| align=right|5,340||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57199)||2001 QS47|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,118|| align=right|6,35|| align=right|3,707||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57200)||2001 QS51|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,254|| align=right|6,65|| align=right|4,553||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57201)||2001 QL52|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,074|| align=right|5,93|| align=right|4,646||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57202)||2001 QJ53|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,157|| align=right|4,26|| align=right|3,575||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57203)||2001 QC54|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,178|| align=right|4,52|| align=right|3,565||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57204)||2001 QD54|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,300|| align=right|3,66|| align=right|5,328||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57205)||2001 QM55|| align=right|15,6|| align=right|2,283|| align=right|0,127|| align=right|6,94|| align=right|3,449||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57206)||2001 QS56|| align=right|16,0|| align=right|2,259|| align=right|0,093|| align=right|5,51|| align=right|3,395||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57207)||2001 QY56|| align=right|16,5|| align=right|2,236|| align=right|0,112|| align=right|7,39|| align=right|3,344||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57208)||2001 QB57|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,179|| align=right|4,69|| align=right|4,539||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57209)||2001 QV58|| align=right|14,5|| align=right|2,682|| align=right|0,222|| align=right|8,03|| align=right|4,393||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57210)||2001 QK59|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,135|| align=right|6,09|| align=right|3,655||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57211)||2001 QL60|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,149|| align=right|6,63|| align=right|3,392||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57212)||2001 QM60|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,047|| align=right|12,26|| align=right|5,320||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57213)||2001 QO60|| align=right|15,9|| align=right|2,307|| align=right|0,137|| align=right|5,01|| align=right|3,502||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57214)||2001 QC63|| align=right|15,0|| align=right|3,171|| align=right|0,240|| align=right|15,00|| align=right|5,645||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57215)||2001 QA65|| align=right|15,6|| align=right|2,278|| align=right|0,156|| align=right|5,54|| align=right|3,438||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57216)||2001 QD65|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,151|| align=right|6,87|| align=right|3,715||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57217)||2001 QJ66|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,164|| align=right|4,46|| align=right|3,415||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57218)||2001 QY69|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,147|| align=right|5,46|| align=right|3,554||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57219)||2001 QY71|| align=right|14,1|| align=right|2,737|| align=right|0,146|| align=right|15,25|| align=right|4,528||MBA||20. avgust 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(57220)||2001 QG72|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,102|| align=right|17,48|| align=right|4,482||MBA||21. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(57221)||2001 QN74|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,150|| align=right|2,92|| align=right|4,128||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57222)||2001 QW74|| align=right|15,5|| align=right|2,297|| align=right|0,231|| align=right|6,82|| align=right|3,480||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57223)||2001 QZ74|| align=right|14,2|| align=right|3,205|| align=right|0,225|| align=right|7,31|| align=right|5,736||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57224)||2001 QF75|| align=right|14,7|| align=right|2,380|| align=right|0,118|| align=right|13,45|| align=right|3,671||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57225)||2001 QG75|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,170|| align=right|6,76|| align=right|4,163||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57226)||2001 QN75|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,075|| align=right|14,70|| align=right|4,215||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57227)||2001 QR75|| align=right|14,6|| align=right|2,650|| align=right|0,117|| align=right|2,57|| align=right|4,314||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57228)||2001 QY75|| align=right|13,9|| align=right|2,574|| align=right|0,169|| align=right|13,22|| align=right|4,129||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57229)||2001 QF76|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,180|| align=right|13,28|| align=right|5,566||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57230)||2001 QK77|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,203|| align=right|4,92|| align=right|4,005||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57231)||2001 QS77|| align=right|14,2|| align=right|2,795|| align=right|0,058|| align=right|5,88|| align=right|4,671||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57232)||2001 QD78|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,086|| align=right|10,52|| align=right|4,526||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57233)||2001 QU79|| align=right|15,0|| align=right|2,412|| align=right|0,105|| align=right|7,34|| align=right|3,745||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57234)||2001 QV79|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,137|| align=right|1,13|| align=right|4,123||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57235)||2001 QD80|| align=right|14,1|| align=right|2,622|| align=right|0,073|| align=right|15,42|| align=right|4,246||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57236)||2001 QG80|| align=right|13,3|| align=right|2,710|| align=right|0,173|| align=right|12,33|| align=right|4,461||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57237)||2001 QL80|| align=right|13,9|| align=right|2,635|| align=right|0,142|| align=right|5,67|| align=right|4,277||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57238)||2001 QW80|| align=right|15,3|| align=right|2,212|| align=right|0,199|| align=right|6,04|| align=right|3,289||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57239)||2001 QD81|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,133|| align=right|6,41|| align=right|3,486||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57240)||2001 QB83|| align=right|15,5|| align=right|2,295|| align=right|0,188|| align=right|3,69|| align=right|3,477||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57241)||2001 QC83|| align=right|16,0|| align=right|2,176|| align=right|0,161|| align=right|2,95|| align=right|3,209||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57242)||2001 QK83|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,164|| align=right|13,18|| align=right|4,151||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57243)||2001 QH84|| align=right|14,2|| align=right|2,645|| align=right|0,103|| align=right|14,40|| align=right|4,301||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57244)||2001 QK84|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,095|| align=right|3,79|| align=right|3,326||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57245)||2001 QQ84|| align=right|14,4|| align=right|2,991|| align=right|0,251|| align=right|1,53|| align=right|5,171||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57246)||2001 QW84|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,128|| align=right|6,44|| align=right|3,462||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57247)||2001 QD86|| align=right|13,6|| align=right|3,237|| align=right|0,090|| align=right|16,48|| align=right|5,824||MBA||18. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57248)||2001 QT91|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,330|| align=right|28,36|| align=right|4,280||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57249)||2001 QW93|| align=right|13,3|| align=right|2,848|| align=right|0,129|| align=right|14,46|| align=right|4,807||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57250)||2001 QQ94|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,069|| align=right|2,10|| align=right|3,769||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov